Шокчанг:

 Шокчанг (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Шокчанг (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Шокчанг